Hincmarus ist der Name von:

 Hinkmar von Laon (Hincmarus episcopus Laudunensis; * um 835, † 879), von 858 bis 871 Bischof von Laon (Aisne)
 Hinkmar von Reims (Hincmarus Remensis; * um 800/810, † 882), Erzbischof von Reims, Kirchenpolitiker des westfränkischen Reiches, Historiograph und Kirchenrechtler